Łaszewo – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie brodnickim, w gminie Bartniczka 
 Łaszewo – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Pruszcz 
 Łaszewo – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie żuromińskim, w gminie Siemiątkowo 
 Łaszewo – osada w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Choszczno

Zobacz też 
 Łaszewo-Wietrznik